Lu Ji (schrijver) (261–303)
 Lü Ji, een kunstschilder (1477-?)
 Lu Ji (politicus) (188–219)